

Печорський район — муніципальний район, Республіка Комі
 Печорський район — муніципальний район, Псковська область